Список млекопитающих, обитающих на территории Франции (Западная Европа), включая о. Корсика.

Из 135 указанных в таблице видов, 1 пропавший, 2 находятся под критической угрозой исчезновения (из них Monachus monachus регионально пропавший), 3 находятся под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 10 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек